kapela – ludowy zespół muzyczny
 Kapela (od 2000 r. pod nazwą Kapela „Pieczarki”) – polski zespół muzyczny
 Kapela – gmina w Chorwacji, w żupaniji bielowarsko-bilogorskiej

Zobacz też 

 
 
 Kapela (nazwisko)
 Jan Kapela